Gambarelli – cognome italiano
 Bernardo Gambarelli – architetto e scultore italiano
 Crescenzio Gambarelli – pittore italiano
 Gianfranco Gambarelli – matematico e accademico italiano
 Federico Gambarelli - tenore e presbitero italiano
 Maria Gambarelli – ballerina e attrice statunitense